Shangba bezeichnet:

 Shangba (Suzhou) (上坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Suzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Shangba (Yunyang) (上坝乡), Gemeinde im Kreis Yunyang der chinesischen Stadt Chongqing
 Shangba (Daozhen) (上坝土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou